Grémillon est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Jean Grémillon (1901-1959), un réalisateur et scénariste français ;
 Hélène Grémillon (1977-), romancière française.

Hydronyme 
 Le Grémillon, un affluent de la Meurthe.

Patronyme français